Robert Adams (architetto) (1540-1595) – architetto inglese
 Robert Adams (armaiolo) – progettista e costruttore inglese di armi corte della seconda metà del XIX secolo
 Robert Adams (artista) – artista costruttivista britannico
 Robert Adams (attore) (1906-1965) – attore statunitense
 Robert Adams (canottiere) – canottiere canadese
 Robert Adams (chimico)
 Robert Adams (fotografo) (1937) – fotografo statunitense
 Robert Adams (medico) – chirurgo irlandese
 Robert Adams (scrittore) (1932-1990) – scrittore britannico
 Robert Adams (scultore) – scultore statunitense
 Robert Merrihew Adams (1937) – filosofo statunitense